Johanna van Bourbon (Vincennes, 3 februari 1338 - Parijs, 6 februari 1378) was koningin van Frankrijk door haar huwelijk met koning Karel V van Frankrijk.

Biografie 
Johanna van Bourbon werd in het Kasteel van Vincennes geboren als een dochter van Peter I van Bourbon en Isabella van Valois en was via haar moeder verwant aan het Franse koningshuis. Tussen 1340 en 1343 werden er onderhandelingen gevoerd met Amadeus VI van Savoye om haar aan hem uit te huwelijken, maar dit huwelijk vond geen doorgang. Op 8 april 1350 huwde ze met haar neef dauphin Karel van Valois, de toekomstige koning Karel V. Na zijn troonsbestijging in 1364 werd Johanna koningin van Frankrijk.

Na de geboorte van haar zoon Lodewijk in 1372 kreeg Johanna van Bourbon een mentale inzinking. Ze herstelde een jaar later en vervolgens benoemde Karel V haar tot regent voor zijn oudste zoon in geval dat Karel V vroegtijdig zou komen te overlijden. Ze overleed drie dagen na haar verjaardag in 1378 in de koninklijke residentie Hôtel Saint-Pol te Parijs. Haar hart werd in het klooster van de Cordeliers begraven en de rest van haar lichaam werd begraven in de Kathedraal van Saint-Denis.

Nageslacht 
Johanna kreeg uit haar huwelijk met Karel V acht kinderen:
 Johanna (1359-1360)
 Bonna (1360-1360)
 Jan (1366-1366)
 Karel (1368-1422), koning van Frankrijk
 Maria
 Lodewijk (1372-1407), graaf van Orléans
 Isabella (1373-1377)
 Catharina (1378-1388), gehuwd met Jan II van Berry.

Voorouders 

Huis Bourbon
Partner van de koning van Frankrijk
Persoon in de 14e eeuw